Les Nibelungides ou Nivelonides sont une famille de la noblesse franque qui descend de Childebrand, fils de Pépin de Herstal, et frère de Charles Martel. Elle tient son nom de la fréquence en son sein du prénom germanique Nibelung, dont la forme française est Nivelon (du latin Nebulones). Nibelung veut dire fils de la nuée ou de la brume. Ce prénom est porté notamment par , fils de Childebrand. Cette famille a été possessionnée en Bourgogne et en Picardie.

Généalogie 

La généalogie de la famille est mal connue. Elle a fait l'objet de recherches de la part de Léon Levillain qui a dressé cette généalogie, reprise par Pierre Riché :

 

La reconstruction de Léon Levillain a été rectifiée sur de nombreux points de détails par Christian Settipani :

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .
 
 

Famille noble française
 1